Холтохтик има више значења:

 Холтохтик (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Холтохтик (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику